Beleg van Takato (1545), een slag tijdens de Japanse Sengoku-periode in 1545
 Beleg van Takato (1582), een slag tijdens de Japanse Sengoku-periode in 1582